walka – pojęcie ogólne
 walka – pojęcie z zakresu wojskowości
 „Walka Młodych” – czasopismo
 Walka Robotnicza – francuska partia
 walka klas
 walka klasyków z romantykami
 walka na poduszki
 sztuki walki
 walka wręcz
 Żukowski (herb szlachecki), zwany także Walka
 Walka (izraelskie czasopismo) – izraelskie czasopismo polskojęzyczne
 Walka (polskie czasopismo) – polskie czasopismo